Elizabeth FitzHugh (1455/1465 - antes del 10 de julio de 1507) fue una noble inglesa. Se la conoce por ser la abuela de la reina Catalina Parr y sus hermanos, Anne y William

Familia 
Elizabeth pudo nacer en el hogar ancestral de su familia, el castillo de Ravensworth, en Yorkshire del Norte, Inglaterra. Fue hija de Henry FitzHugh, V Barón FitzHugh de Ravensworth, y de su esposa, Alice Neville, hija de Richard Neville, V conde de Salisbury iure uxoris, y Alice Montagu, V condesa de Salisbury suo iure e hija y heredera de Thomas de Montagu, IV conde de Salisbury, y Eleanor Holland. Sus abuelos paternales eran William  FitzHugh, IV barón FitzHugh, y Margery Willoughby.

A través de sus abuelos, los condes de Salisbury, era sobrina de Richard Neville, XVI conde de Warwick iure uxoris (conocido como el Hacedor de Reyes) y sobrina nieta de Cecilia Neville, duquesa de York y madre de Eduardo IV y Ricardo III.

Elizabeth tuvo nueve hermanos, incluyendo Lady Alice FitzHugh, George FitzHugh y Richard, VI barón FitzHugh (c. 1456 - 20 de noviembre de 1487), quien se casó con Elizabeth Burgh, hija de Lord Thomas Burgh, I barón Burgh de Gainsborough y Margaret de Ros. Su hijo, George FitzHugh, heredó la baronía, pero después de su muerte en 1513, la baronía cayó en disputa entre Elizabeth y su hermana mayor, Alice. Esta disputa continua hasta hoy en día entre los descendientes de las dos hermanas. Los actuales coherederos son:

 Emily Beamish, XXIX baronesa Dacre née Douglas-Home (n. 1983)
 La Hon. Tessa Ogilvie Thompson née Brand (n. 1934)
 Francis Brand, VII vizconde Hampden (n. 1970)
 William Herbert, XVIII conde de Pembroke (b. 1978)

Elizabeth fue reconocida como una mujer amorosa y fácil de complacer. Tras enviudar de Sir William Parr, Elizabeth, quién debía tener veintitrés años, quedó a cargo de cuatro niños pequeños. Como viuda, se desenvolvió en la corte, sirviendo como dama de compañía de la reina Ana Neville, su prima y esposa de Ricardo III. Elizabeth sería la segunda en cuatro generaciones que sirvieron a las reinas de Inglaterra: La primera fue su madre, la indomable Alice Neville, que entró al servicio con ella en 1483. Más tarde continuaron la tradición sus nietas: Catalina Parr, que sirvió en la casa de  la princesa María hasta convertirse en reina, y Anne Parr, quien serviría las seis esposas de Enrique VIII, incluida su hermana.

Después del derrocamiento de la casa de York, Elizabeth  se volvió a casar con un protegido de Lady Margarita Beaufort, Sir Nicholas Vaux , el cual tiene la reputación de haber salvado la fortuna familiar.

Matrimonios y descendencia 
En primeras nupcias se casó con William Parr, I barón Parr de Kendal, un hombre que pudo sacarle hasta veintiocho años. William era caballero de la Orden de la Jarretera por tener el favor de Eduardo IV, primo de Alice. El lucho junto a la familia Neville en el bando York en la batalla de Edgecote Páramo. Elizabeth no tvo su primer hijo hasta los dieciséis. Llegaron a tener cuatro hijos:

 Anne Parr (m. 1513), esposa de Sir Thomas Cheney de Irthlingborough. Su hija, Elizabeth, se casó con el hermanastro de su madre, Thomas Baux, II barón Vaux of Horrowden, hijo de Sir Nicholas con Anne Green. Anne  Green era hermana de Maud Green, la esposa de Sir Thomas Parr, lo que hacía de Anne tía y suegra de Elizabeth. 
 Sir Thomas Parr (c. 1483–1517), hijo mayor. Fuie nombrado caballero y sheriff de Northamptonshire en 1509;  fue maestro de la guardia de Enrique VIII. Era rico, habiendo heredado los estados de su primo, Lord FitzHugh, y adherido los bienes de su esposa, Maud Green, hija y coheredera de  de Sir Thomas Green de Boughton y Greens Norton en Northamptonshire. Murió el 12 de noviembre de 1517, y fue enterrado en Iglesia de Blackfriars, Londres. Su  viuda murió el 1 de septiembre de 1532, y fue entedda con él. Tuvieron tres hijos: Catalina, reina consorte de Enrique VIII; William, marqués de Northampton; y Anne, consorte de William Herbert, I conde de Pembroke.
 William Parr, I barón Parr de Horton (c. 1483–1547), nombrado caballero el 25 de octubre de 1513. Fue sheriff de Northamptonshire entre 1518 y 1522. Y tras la entronización de su sobrina Catalina, fue su chambelán. El 23 de diciembre de 1543, fue nombrado barón  Parr de Horton, Northamptonshire. Murió el 10 de septiembre de 1547, y fue enterrado en Horton. Tuvo cuatro hijos con Mary, hija de Sir William.
 John Parr (m. 8 de septiembre de 1508), casado con Constance, hija de Sir Henry Vere de Addington, Surrey. Sin descendencia.

Después de la muerte de Sir Willian, Elizabeth se casó con Sir Nicholas Vaux. Su descendencia incluye:

 Catherine Vaux (c. 1490-c. 1571), casada con Sir George Throckmorton de Coughton, con descendencia.
 Alice Vaux (m. 1543), casada con  Sir Richard Sapcote c. 1501. Tuvieron al menos una hija, Anne.
 Anne Vaux, casado con Sir Thomas Lestrange (1493–1545), con descendencia.

Ancestros

Referencias 

Inglesas del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Fallecidos en 1508
Familia Parr
Damas de compañía de Inglaterra